A categoria 63 kg feminino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 27 de agosto.

Medalhas

Resultados

Final
{{Round4

|| Tina Trstenjak|100| Juul Franssen|000
||

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Referências
Tabela oficial

Campeonato Mundial de Judô de 2015